A Raisin in the Sun – opera teatrale di Lorraine Hansberry
 Un grappolo di sole (A Raisin in the Sun) –  film del 1961 diretto da Daniel Petrie
 A Raisin in the Sun – film per la televisione del 2008 diretto da Kenny Leon